Bergamasco (gmina we Włoszech)
 Bergamasco (rasa psa)
 Bergamasco (dialekt)